Жан д’Эстре ():
 д’Эстре, Жан (1624—1707) — французский адмирал.
 д’Эстре, Жан (1666—1718) — французский аристократ, священник, дипломат; сын предыдущего.